Анатолий Павлович Пушкаренко (1913—1964) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944). Гвардии майор.

Биография 
Анатолий Павлович Пушкаренко родился 26 ноября (13 ноября — по старому стилю) 1913 года в рабочем посёлке Щербиновский рудник Бахмутского уезда Екатеринославской губернии Российской империи (ныне посёлок городского типа Щербиновка, входящий в  Донецкой области Украины) в семье рабочего Павла Степановича и домохозяйки Прасковьи Александровны Пушкаренко. Украинец. Отец Анатолия Павловича был мастером по строительству и ремонту доменных печей. В 1926 году он завербовался на строительство Керченского металлургического завода и перевёз семью в Керчь. Здесь Анатолий Павлович окончил среднюю школу и школу фабрично-заводского ученичества. Трудовую деятельность начал градуировщиком контрольно-измерительных приборов на КМЗ имени П. Д. Войкова. В 1935 году Керченским городским военкоматом Крымской АССР А. П. Пушкаренко был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Срочную службу проходил в Одессе, где и остался после демобилизации в 1936 году. Через три года Анатолий Павлович окончательно решил связать свою жизнь с армией и, взяв направление в Воднотранспортном районном военкомате города Одессы, поступил в Киевское военное пехотное училище. Незадолго до начала Великой Отечественной войны лейтенант А. П. Пушкаренко получил направление в 169-ю стрелковую дивизию Киевского особого военного округа, где принял под командование стрелковый взвод 680-го стрелкового полка.

С началом Великой Отечественной войны 169-я стрелковая дивизия вошла в состав 18-й армии Южного фронта. В боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенант А. П. Пушкаренко с первых дней войны. Боевое крещение Анатолий Павлович принял в боях на реке Прут у села Липканы Молдавской ССР, затем участвовал в обороне города Могилёв-Подольский, отступал с боями к Первомайску, где дивизия попала в окружение. При прорыве из котла лейтенант А. П. Пушкаренко был ранен, долго лечился в госпитале. С 8 марта 1942 года он вновь на Южном фронте. В боях у села Ряженое Ростовской области 3 апреля 1942 года Анатолий Павлович вновь получил тяжёлое ранение и оказался на больничной койке. После выздоровления в июле 1942 года его в звании старшего лейтенанта направили во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию, где он был определён старшим адъютантом в штаб 3-го стрелкового батальона 395-го гвардейского стрелкового полка. В составе своего подразделения А. П. Пушкаренко принимал участие в оборонительных боях за Белую Калитву, отступал с боями на Северный Кавказ. С августа 1942 года Анатолий Павлович на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах сражался в Битве за Кавказ. Полк, в котором служил гвардии старший лейтенант А. П. Пушкаренко, сумел удержать позиции в районе села Заюково и горы Хара-Хора. Гвардии старший лейтенант Пушкаренко отличился в боях за село Заюково 3 сентября 1942 года. Командуя группой бойцов батальона, он вышел на восточную окраину села, и в течение двух часов ведя бой с немецким гарнизоном, сумел выбить противника из населённого пункта. В середине октября во время Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции полк попал в окружение, но не только смог вырваться из кольца сам, но и обеспечил выход штаба своей 37-й армии, 295-й стрелковой дивизии и 11-й дивизии НКВД у села Бабугент. Не давая кольцу сомкнуться, 3-й стрелковый батальон под командованием гвардии старшего лейтенанта А. П. Пушкаренко 4 ноября 1942 года отразил две атаки противника, уничтожив при этом 90 солдат и офицеров вермахта.

В конце 1942 года гвардии старший лейтенант А. П. Пушкаренко был переведён на должность заместителя командира стрелкового батальона 395-го гвардейского стрелкового полка. 3 января 1943 года полк в составе 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Северной группы войск Закавказского фронта перешёл в наступление в рамках Северо-Кавказской наступательной операции. Анатолий Павлович получил приказ с группой из 70 бойцов проникнуть в тыл противника и отрезать ему пути отхода из города Нальчика. Отряд Пушкаренко благополучно перешёл линию фронта и утром 4 января внезапно атаковал немцев в селе Русский Баксан. В ходе ожесточённого боя вражеский гарнизон был разгромлен. Противник потерял до 50 человек убитыми, 3 автомашины и штабной бронеавтомобиль. В руки гвардейцев попали документы располагавшегося в селе штаба немецкого батальона. Днём позже в бою за село Кызбурун 3-й Анатолий Павлович был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.

Весной 1943 года А. П. Пушкаренко вернулся в свой полк, который вёл тяжёлые бои на немецкой линии обороны Готенкопф в Крымском районе Краснодарского края. 26 мая 1943 года во время атаки немецких позиций из строя вышел командир 1-го стрелкового батальона, и гвардии капитан Пушкаренко принял командование батальоном на себя. Во время боя Анатолий Павлович умело организовал взаимодействие своего подразделения с артиллерией и, уничтожив до роты вражеской пехоты, сумел вклиниться в оборону противника и совместно с другими батальонами полка штурмом овладел сильно укреплённой высотой 71,0 и хутором Горищный. Развивая успех, Пушкаренко со своими бойцами продвинулся до хутора Красный и закрепился на его северо-восточной окраине. Многочисленные контратаки противника при поддержке авиации и танков не смогли поколебать стойкость гвардейцев. Они удержали занятый рубеж, истребив до 70 немецких солдат и офицеров. В бою Анатолий Павлович был ранен, но остался в строю. Вскоре его окончательно утвердили в должности командира стрелкового батальона своего полка, который 28 мая был переименован в 1-й гвардейский стрелковый полк.

В течение лета 1943 года 2-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 56-й армии Северо-Кавказского фронта продолжал расшатывать оборону немцев на Таманском полуострове. Батальон гвардии капитана А. П. Пушкаренко отличился 7-9 августа в боях за хутор Ленинский и высоту 167,4 впоследствии получившую название высоты Героев. 7 августа 1-й стрелковый батальон под командованием Пушкаренко, следуя непосредственно за огневым валом артиллерии, ворвался на высоту и, истребив в рукопашной схватке до 400 солдат и офицеров вермахта, овладел двумя линиями вражеских траншей. Гвардейцы Пушкаренко также уничтожили шестиствольный миномёт, до 10 пулемётных точек и захватили в качестве трофеев 3 артиллерийских орудия, 5 миномётов, 4 станковых пулемёта и большое количество единиц стрелкового оружия. При этом 2-я стрелковая рота батальона, преследуя противника, ворвалась в хутор Ленинский и разгромила располагавшийся здесь немецкий гарнизон, уничтожив до 80 военнослужащих вермахта. Последний рубеж обороны противника на Таманском полуострове был прорван осенью 1943 года во время Новороссийско-Таманской операции. В период с 15 по 26 сентября 1943 года 1-й стрелковый батальон гвардии капитана А. П. Пушкаренко на своём участке отразил 10 яростных контратак немцев и сломил сопротивление неприятеля, уничтожив 4 пулемётные точки и до 150 вражеских солдат. После эвакуации остатков немецко-фашистских войск в Крым Северо-Кавказский фронт был преобразован в Отдельную Приморскую армию и начал подготовку к форсированию Керченского пролива. К ноябрю 1943 года А. П. Пушкаренко получил звание гвардии майора. Анатолий Павлович особо отличился во время Керченско-Эльтигенской операции в боях за удержание и расширение плацдарма севернее Керчи.

В ночь на 3 ноября 1943 года на катерах Азовской военной флотилии штурмовой батальон 1-го гвардейского стрелкового полка под командованием гвардии майора А. П. Пушкаренко в условиях штормовой погоды форсировал Керченский пролив и высадился на восточном берегу Керченского полуострова. Преодолев крутые скалистые выступы, десантники стремительным броском атаковали позиции противника у населённого пункта Маяк и сломили его сопротивление, уничтожив до 120 солдат и офицеров вермахта. Овладев плацдармом, батальон Пушкаренко обеспечил высадку других подразделений дивизии. В боях за удержание плацдарма 3-5 ноября 1943 года Анатолий Павлович со своими бойцами отразил 10 контратак вражеской пехоты и танков, после чего перешёл в атаку и штурмом овладел стратегически важной высотой 175,0 и крупным опорным пунктом немецкой обороны селом Баксы. В ожесточённых боях батальон А. П. Пушкаренко нанёс противнику значительный урон, истребив до 135 немецких солдат и 16 взяв в плен. В качестве трофеев гвардейцами было захвачено 2 автомашины, зенитная батарея, 7 станковых и ручных пулемётов и склад с боеприпасами и военным имуществом. При отражении вражеских контратак у села Баксы 7 ноября 1943 года Анатолий Павлович был контужен, но не покинул поля боя. Под его командованием батальон удержал завоёванные рубежи. За захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года гвардии майору Пушкаренко Анатолию Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В апреле 1944 года с удержанных на восточном берегу Керченского полуострова плацдармов войска Отдельной Приморской армии перешли в наступление в рамках Крымской операции. Прорвав оборону противника, батальон гвардии майора А. П. Пушкаренко, действуя десантом на танках, устремился вглубь Крымского полуострова. В одном из боёв Анатолий Павлович был тяжело контужен. На фронт он уже не вернулся. После лечения в госпитале Пушкаренко до конца войны служил в тыловых частях. 24 июня 1945 года в составе сводной колонны Отдельной Приморской армии он принимал участие в Параде Победы на Красной площади Москве. После войны Анатолий Павлович продолжил службу в строевых частях Красной и Советской Армий. С 1953 года гвардии майор А. П. Пушкаренко в запасе. Жил Анатолий Павлович в городе Одессе. Служил в органах МВД. 20 ноября 1964 года А. П. Пушкаренко скончался. Похоронен на 2-м христианском кладбище Одессы.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (17.11.1943);
 орден Ленина (17.11.1943);
 орден Красного Знамени (17.09.1943);
 орден Отечественной войны 1-й степени (19.07.1943);
 орден Красной Звезды (07.03.1943);
 медали, в том числе:
 медаль «За отвагу» (03.12.1942);
 медаль «За боевые заслуги»;
 медаль «За оборону Кавказа».

Память 
 Именем Героя Советского Союза А. П. Пушкаренко названа улица в городе Керчи.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Участники Парада Победы
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы